Разделение, устаревшее Разделенье — многозначное слово, означает в словосочетаниях:

 Разделение труда
 Международное разделение труда
 Территориальное разделение труда
 Разделение полов у цветковых растений
 Разделение секрета — в криптографии любой метод распределения секрета среди группы участников, каждому из которых достается доля секрета.
 Разделение Кореи
 Разделение ответственности
 Частотное разделение каналов
 Разделение мусора
 Разделение представления и содержания
 Разделение — действие по значению глагола разделять; преобразование единого целого в самостоятельные или отдельно рассматриваемые части.

В науке 
 Методы разделения — способы разделения смесей в аналитической химии.
 Разделение спина и заряда
 Разделение изотопов

В политике 
 Разделение на правых и левых
 Разделение властей

Кино 
 Разделение () — американский драматический телесериал 2014 года.
 Разделение () — американский научно-фантастический телесериал 2022 года.

См. также 
 Бифуркация
 Деление
 Раскол
 Расщепление